Ирисметов:

 Ирисметов, Жафар Турсумбаевич (род. 1976) — узбекский футболист.
 Ирисметов, Фархатбек (род. 1981) — казахстанский футболист.